Wait and See – cortometraggio del 1910 diretto da Alf Collins
Wait and See – cortometraggio del 1915 diretto da William Bertram
Wait and See – film del 1928 diretto da Walter Forde